Johan Brunström e Raven Klaasen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Bednarek e Kontinen hanno battuto in finale Ken Skupski e Neal Skupski 3–6, 7–6(7–3), [12–10].

Teste di serie

  Marin Draganja /  Mate Pavić (primo turno)
  František Čermák /  Philipp Oswald (primo turno)

  Ken Skupski /  Neal Skupski (finale)
  Divij Sharan /  Andreas Siljeström (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Intersport Heilbronn Open 2014